El Escorial puede referirse a:

 El Escorial, municipio de la Comunidad de Madrid, España;
 San Lorenzo de El Escorial, municipio de la Comunidad de Madrid, España, donde se ubica el monasterio del mismo nombre;
 Monasterio de El Escorial, edificio religioso en San Lorenzo de El Escorial, España, que fue residencia de reyes;
 Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial, territorio de abadengo y  realengo constituido en el entorno del Monasterio de El Escorial;
 El Escorial y el Templo de Salomón, influencia Templo de Salomón en la idea de El Escorial;
 Estación de El Escorial, estación de ferrocarril en El Escorial, España;
 La Granjilla de El Escorial, conjunto monumental en El Escorial, España;
 Escolanía de El Escorial, coro que recibe formación académica y musical en el Monasterio de El Escorial;
 El Escorial, localidad de la Argentina;
 El Escorial del Diablo, paraje natural de Chile;
 Río Escorial, cauce fluvial en la frontera entre Chile y Argentina;
 Cerro Escorial, monte de lava en la frontera entre Chile y Argentina;
 Escorial, nombre de una antigua revista española.